Марин може да се отнася за:

 Марин (име) – мъжко българско име;
 Марин (окръг) – окръг в щата Калифорния, САЩ;
 Марин (Испания) – град в Галисия, Испания;
 Марин (Мексико) – град в щата Нуево Леон, Мексико;
 Марин (град) – малко градче в Северна Англия;

Вижте също 
 Сан Марино;
 Марин Сити – град в щата Калифорния, САЩ;
 „Марин Маунтин Байкс“ или само „Марин“ – американска (калифорнийска) фирма производител на велосипеди с марка „Марин“;

Име 
 Свети Марин († 366);
 Марин Неаполитански († сл. 486) – древен философ-неоплатоник;
 Марин I – римски папа от 882 до 884 г.;
 Марин II – римски папа от 942 до 946 г.;
 Марин Тирски – гръцки каторграф от 2 век;
 Марин Дринов (1838–1906) – български възрожденски историк;
 Марин Големинов (1908–2000) – български композитор;
 Ангел Марин (р. 1942) – вицепрезидент на Република България от 2002 г.;
 Марен Маре (1656–1728) – френски композитор